Sapilassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sapilassaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Sapilassaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar